S5 kan syfta på:

 S 5 (fartyg), en torpedbåt i finska flottan
 Audi S5, en bilmodell från Audi
 S 5 en variant av flygplanet Heinkel HE 5